Qeertaartiit bezeichnet:
 Qeertaartiit (Inselgruppe, Ikaasak) (Fugleholmene), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartiit (Inselgruppe, Ammassaliip Kangertiva) (auch Qeertaartivit), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartiit (Inselgruppe, Ilittiilaq) (auch Qeertaartivit), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartiit (Inselgruppe, Qeertartivaq) (auch Qeertartiip Immikkoortuarartai), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartiit (Inselgruppe, Qiianarteq) (auch Qeertaartivit), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertaartiit (Inselgruppe, bei Umiivik) (auch Qeertarmiit), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland